Malac a pácban, E. B. White 1952-ben megjelent regénye

Filmművészet
Malac a pácban, 1973-ban bemutatott amerikai animációs film
Malac a pácban, 2006-ban bemutatott élőszereplős film